Большая Погорелка — название населённых пунктов в России:

 Большая Погорелка — упразднённая в 1984 году деревня в Свечинском районе Кировской области.
 Большая Погорелка — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области (Боковской сельсовет).
 Большая Погорелка — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области (Огибновский сельсовет).
 Большая Погорелка — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.